Яковлевичи — топоним:

Белоруссия 
 Яковлевичи — деревня, Яковлевичский сельсовет Оршанского района Витебской области

Россия 
 Яковлевичи — деревня, Погарский район, Брянская область
 Яковлевичи (Ново-Яковлевичи) — деревня в Смоленской области, в Глинковском районе.